Tayrac ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Tayrac (Aveyron)
 Tayrac (Lot-et-Garonne)